Die Football League Second Division 1954/55 war die 52. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 21. August 1954 und endete am 4. Mai 1955.

Zweitligameister wurde Birmingham City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Luton Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1955/56 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leicester City und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Ipswich Town und Derby County, wobei Derby fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Ipswich in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1955/56 Third-Division-North-Meister FC Barnsley und aus der Third Division South der Gewinner Bristol City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1954-55 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1954/55
1954